Кичко — українське прізвище. Відомі носії:
 Кичко Михайло Васильович (нар. 1948) — український архітектор. Член НСАУ (1981)

Примітки